Korczak est un nom de famille de l'aristocratie polonaise. Il peut également désigner :
 Janusz Korczak (1878-1942), médecin-pédiatre et écrivain polonais
 Korczak, village de la voïvodie de Podlachie
 Korczak, film évoquant la vie et de l'œuvre de Janusz Korczak
 (2163) Korczak, astéroïde baptisé en hommage à Janusz Korczak
 Rozka Korczak (1921-1988), partisane juive polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle cofonde la FPO (Fareynikte Partizaner Organizatsye, Organisation des partisans unis), prend un rôle exécutif dans son groupe successeur, Nokmim (la ligue des justiciers juifs), le seul soulèvement invaincu d'un ghetto connu dans l'histoire de la Shoah.
Patronyme juif